Вітрі́-ан-Артуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на північ від Парижа, 35 км на південь від Лілля, 15 км на схід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1773 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 4474,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вітрі-ан-Артуа на сайті французького Національного інституту географії
 Вітрі-ан-Артуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вітрі-ан-Артуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале